Ваио, ВАИО:
 Ваио () — село в Кедском муниципалитете Аджарии, Грузия.
  (ВАИО; , ) — международная организация.

См. также 
 VAIO